MML steht für:
 Midland Main Line, britische Eisenbahnstrecke
 Hunnu Air (bis 18. Mai 2013 Mongolian Airlines; ICAO-Code), Fluggesellschaft der Mongolei
 Marshall Municipal Airport-Ryan Field (IATA-Code), Flughafen in Marshall (Minnesota), Bundesstaat Minnesota, USA
 Mathematical Markup Language, ein Dokumentenformat zur Darstellung mathematischer Formeln und komplexer Ausdrücke
 Man Machine Language, eine Programmiersprache, hauptsächlich zur Verwaltung von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten

M.M.L. steht für:
 Kongregation der Missionarinnen der unbefleckten Jungfrau Maria und der heiligen Katharina von Siena (Ordenskürzel für Misioneras de la Madre Laura), gegründet von der katholischen Heiligen Laura Montoya

mml steht für:
 Man Met (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Jinghong, Autonomer Bezirk Xishuangbanna der Dai in der Provinz Yunnan, China

.mml steht für:
 Dateiendung von Dateien der Mathematical Markup Language

MML